Пуерто-Вальярта — морське курортне місто і муніципалітет у Мексиці, входить у штат Халіско.
 Пуерто-Вальярта — комерційний аеропорт, розташований у однойменному місті.
 Пуерто-Вальярта Опен — професійний тенісний турнір.